Be the One може означати:

 Be the One (альбом), альбом Джекі Джексона 1989 року
 "Be the One" (пісня BoA), 2003
 "Be the One" (пісня Дуа Ліпи), 2015
 "Be the One" (пісня Moby), 2011
 "Be the One" (пісня Poison), 2000
 "Be the One" (пісня The Ting Tings), 2008

Див. також
 I Could Be the One (значення)